Бримен се може односити на:

 Бримен (Џорџија)
 Бримен (Индијана)
 Бримен (Кентаки)
 Бримен (Охајо)

Види још 
 Бремен (вишезначна одредница)